Amerika (werelddelen), de continenten Noord-Amerika en Zuid-Amerika samen
 Verenigde Staten van Amerika, een land in Noord-Amerika
 Amerika (boek), het boek van Franz Kafka
 Amerika (Saksen), een plaats in Saksen, Duitsland
 Amerika (lied), een single van de Duitse industrialband Rammstein
 Amerika (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 1987
 Amerika (Drenthe), een plaats in Drenthe
 Amerika (schip, 1905), een Duits passagiersschip

Zie ook 
 America (doorverwijspagina)
 American (doorverwijspagina)